Fellow of the Royal Society, een lid van Fellowship of the Royal Society of London
 Fries Rundvee Stamboek, een vereniging van rundveefokkers
 Free Record Shop, een voormalige Nederlandse winkelketen